Banco Popular Español – banca spagnola
 Banca Popolare Etica
  Boiling Point Elevation – innalzamento ebullioscopico
 Buque de proyección estratégica – progetto di vascello di proiezione strategica, portaerei della marina militare spagnola
 Byte pair encoding – tipo di compressione dati